Aéroport d'Istanbul peut faire référence à :

 aéroport Atatürk d'Istanbul, le principal aéroport de la ville ;
 aéroport international Sabiha-Gökçen, l'aéroport secondaire ouvert en 2003 pour désengorger l'aéroport Atatürk ;
 aéroport d'Istanbul, un aéroport international situé au nord-ouest d'Istanbul, inauguré en 2018.